Do The Watusi è un singolo del comico canadese Howie Mandel e estratto dal suo album comico Fits Like A Glove inciso nel 1986 ed registrato per la promozione del suo Howie Mandel's North American Watusi Tour, unico suo singolo da cantante e creato come ballo di gruppo.

Il video è stato girato dal regista Jerry Kramer ed vede Mandel effettuare le azioni che si trovano nel testo della sua canzone in maniera molto stravagante e anche tipico del suo humor.

Collegamenti esterni 
 Il video su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=chlxpPAbIqE